Leichtfried ist der Name von:

 Anton Leichtfried (* 1967), Weihbischof in St. Pölten
 Günther Leichtfried (* 1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Leichtfried (1926–2018), österreichischer Politiker (SPÖ)

 Mario Leichtfried (* 1980), österreichischer DJ und Produzent, siehe Mario Ranieri